Лига 1 Английской футбольной лиги 2017/18 () — 14-й сезон Лиги 1 в её текущем формате и 25-й сезон третьего дивизиона английских лиг после отделения Премьер-лиги.

Команды-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

В Первую лигу 
Вышли из Второй лиги
 Портсмут
 Плимут Аргайл
 Донкастер Роверс
 Блэкпул

Выбыли из Чемпионшипа
 Блэкберн Роверс
 Уиган Атлетик
 Ротерем Юнайтед

Из Первой лиги 
Вышли в Чемпионшип
 Шеффилд Юнайтед
 Болтон Уондерерс
 Миллуолл
Выбыли во Вторую лигу
 Порт Вейл
 Суиндон Таун
 Ковентри Сити
 Честерфилд

Турнирная таблица

Плей-офф

Результаты матчей

Ссылки 
 

2017/2018
Футбол в Англии в сезоне 2017/2018